Ženská čtyřhra Ladies Open Lausanne 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže tenisového turnaje, poprvé konaného na antuce v Lausanne, nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková, jehož členky nestartovaly společně. Krawczyková se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Guarachiové se stala Erin Routliffeová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Listerové s Voráčovou.

Vítězem se stal ruský pár Anastasija Potapovová a Jana Sizikovová, který ve finále za 1.12 hodiny zdolal australsko-čínské turnajové jedničky Monique Adamczakovou a Chan Sin-jün po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Osmnáctiletá Potapovová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 24letou Sizikovovou to bylo první turnajové vítězství vůbec.

Nasazení párů 

  Monique Adamczaková /  Chan Sin-jün (finále)
  Timea Bacsinszká /  Mihaela Buzărnescuová (1. kolo)
  Mona Barthelová /  Xenia Knollová (čtvrtfinále)
  Oxana Kalašnikovová /  Ena Šibaharaová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
WTA Tour 2019